Marvas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Alcea rosea.
 El nombre común de la planta Lavatera cretica.